Ijimaia är ett släkte av fiskar. Ijimaia ingår i familjen Ateleopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Ijimaia